Outeiro de Rei ist eine spanische Gemeinde in der Provinz Lugo der autonomen Gemeinschaft Galicien. Die Gemeinde hat  Einwohner (Stand ).

Geografie
Eingebunden in die Metropolregion Lugo und in die Region Terra Chá, liegt sie 13 Kilometer vom Zentrum der Provinzhauptstadt Lugo entfernt. Die Gemeinde wird von der Autovía A-6 durchquert.

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks

Einzelnachweise